Ralph Flanagan (bigbandleider) (1914-1995)
Ralph Flanagan (zwemmer) (1918-1988)